Plaats in Indonesië
 Soco (Dawe), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Soco (Slogohimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Soco (rivier), een rivier in de Dominicaanse Republiek
 SOCO International, een internationaal bedrijf actief in olie- en gasexploratie.